Сара Брейтберг-Сэмель () — израильский искусствовед и критик, в период работы в Тель-Авивском музее изобразительных искусств в 80-е годы XX века сформировавшая теоретическую основу стиля «скудость материала» в израильском изобразительном искусстве. После ухода из музея, в течение многих лет (до 2004 года) редактировала художественный журнал «Студио».

Биография 
Брейтберг-Сэмель была куратором израильского искусства в Тель-Авивском музее в период 1977—1989 гг. В процессе своей работы она курировала многочисленные выставки израильских художников, такие как «Рафи Лави» и другие. Среди известных групповых выставок, которые она курировала в Тель-Авивском музее, «Художник — общество — художник» (1979) и «Иное веяние» (1981). Наиболее значительной работой Брейтберг-Сэмель стала выставка  (1986). В тезисах исследования, сопутствующего выставке, Брейтберг-Сэмель выразила стремление отделить стиль локального искусства от международного стиля искусства того времени, описывая израильских художников и их отношение к европейской художественной традиции в общественно-эстетическом аспекте. В работах разных художников, представленных на выставке, Брейтберг-Сэмель обнаружила использование «скудных материалов», таких как фанера, картон, коллаж и тому подобных, как способ выражения политической критики израильского общества и культуры, а также неэстетического восприятия еврейской традиции.

В 1988 году в газете Едиот Ахронот она опубликовала статью «Агриппас против Нимрода».

В 2005 году Сара Брейтберг-Сэмель стала лауреатом премии Министерства образования и культуры Израиля.

Скончалась 6 ноября 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 שרה ברייטברג-סמל באתר WorldCat Identities
 שרה ברייטברג-סמל , אתר הוצאת בבל
 הארץ, אלי ערמון אזולאי, «עשר השנים של שרה בריטברג סמל עם הצייר והפסל משה גרשוני», 19.11.2010
 הארץ, סמדר שפי «סטודיו: לידתו וסופו של כתב עת לתרבות», 19.01.2010
 גדעון עפרת, «שרה ברייטברג: החיים אחרי הדלות», אתר «המחסן של גדעון עפרת»

Искусствоведы Израиля
Музейные работники Израиля